Nacido en Orihuela en 1933.

Empresario oriolano que ostentó diversos cargos en federaciones y comités representativos de su ámbito empresarial. Entre sus cargos más representativos hay que destacar su nombramiento como presidente del Comité Nacional de Exportadores de Tomate.

En 1977 fue nombrado presidente de FEXPHAL (Federación Provincial de Empresarios de Frutos y Productos Hortícolas de Alicante). Fue elegido primer presidente de la FEPEX cargo que ha revalidado hasta la actualidad. Bajo su presidencia se ha ampliado la base social de FEPEX de cinco a veinticinco asociaciones de diferentes ámbitos regionales, provinciales e incluso nacional.

El Consejo de Ministros le concedió la Gran Cruz al mérito Agrario el 1 de diciembre de 2006 por el Real Decreto 1511/2006 de 4 de diciembre así como el tratamiento de Excelencia. Fue Voval colaborador de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante hasta su fallecimiento.

Falleció en Orihuela el 9 de febrero de 2009.

Referencias 

Empresarios de la provincia de Alicante
Nacidos en Orihuela